Riu Beypore o Beypur, anomenat també Chaliyar, riu de Kerala
 Beypore (ciutat) o Beypur, ciutat de Kerala